Pilot — шотландская софт-/поп-рок группа, образованная бывшими членами Bay City Rollers Дэвидом Пэтоном (англ.) и Билли Лайэллом, а также ударником Стюартом Тошем в Эдинбурге в 1973 году. Кроме вышеуказанных музыкантов в группу вошёл гитарист Йен Бейрнсон, сначала — как приглашённый, но со второго альбома — как постоянный участник группы.

Первые альбомы продюсировал Алан Парсонс. Позже музыканты Pilot стали участниками The Alan Parsons Project, Стюарт Тош сотрудничал так же с группой 10cc.

Альбомы группы являются классикой софт-/поп-рока, а многие композиции попадали в различные хит-парады.

К 40-летию выхода дебютного альбома группы Дэвид Пэтон, Йен Бейрнсон и Стюарт Тош воссоединились и выпустили в августе 2014 года альбом «A Pilot Project», как дань уважения Эрику Вулфсону, одному из основателей The Alan Parsons Project.

Состав 
 Дэвид Пэтон — бас, вокал
 Билли Лайэлл — клавиши, вокал (умер от СПИДа в 1989 г.)
 Стюарт Тош — ударные, вокал
 Йен Бейрнсон — гитара.

Дискография

Синглы 
 1974 «Just A Smile» — USA Singles Chart № 90, Australia Singles Chart № 49
 1974 «Magic» — UK № 11; USA Singles Chart № 5; Australia Singles Chart № 12; Canada Singles Chart № 1
 1975 «January» — UK Singles Chart № 1; USA Singles Chart № 87; Germany Singles Chart № 1; Australia Singles Chart № 1 (8 недель)
 1975 «Call Me Round» — UK Singles Chart № 34
 1975 «Just A Smile» (новая версия) — UK Singles Chart № 31
 1975 «Lady Luck»
 1976 «Running Water»
 1976 «Canada»
 1976 «Penny In My Pocket»
 1977 «Get Up And Go»
 1977 «Monday Tuesday»

Альбомы 
 1974: Pilot (From the Album of the Same Name)
 1975: Second Flight
 1976: Morin Height
 1977: Two’s а Crowd
 2002: Blue Yonder
 2014: A Pilot Project

Сборники 
 1980: Best of Pilot
 2005: A’s B’s & Rarities
 2007: The Craighall Demos 71:76
 2007: Anthology
 2022: The Magic Collection

Ссылки 
 Pilot на Allmusic 

Музыкальные коллективы 1970-х годов
Поп-группы Великобритании
Рок-группы Великобритании
Софт-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы из Эдинбурга